Рагби јунион репрезентација Сри Ланке је рагби јунион тим који представља Сри Ланку у овом екипном спорту. Рагби у Сри Ланки има дугу традицију. Рагби савез Сри Ланке основан је 1908. и један је од најстаријих националних рагби савеза на планети. Данас у Сри Ланки има око 120 000 регистрованих рагбиста и 105 рагби клубова, ипак рагби јунион репрезентација Сри Ланке никада није успела да се пласира на Светско првенство у рагбију. После неприкосновеног Јапана, Сри Ланка је једна од најбољих рагби селекција са азијског континента. Дрес Сри Ланке је зелене боје, а капитен је Фазил Марија. Најубедљивију победу Сри Ланка је остварила 2007. над Малезијом, резултат је био 77-3, а најтежи пораз Сри Ланка је доживела 2002. када је било 129-6 за Јапан.

Тренутни састав 

Рошан Веранте

Кавинду Де Коста

Дулај Перера

Данушка Рањан

Сандух Херат

Лаванга Перера

Риза Мубарак

Нигел Ратвате

Ахала Перера

Кишо Јахан

Гануса Дасунајака

Џејсон Мелдер

Рандика Малвис

Шенан Димитри

Шаро Фернандо

Буванака Удангамува

Сухиру Ентони

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт

Азијске рагби репрезентације
Спорт у Сри Ланки